Крипке — еврейская топонимическая фамилия (название города Крупки на идише).

 Крипке, Сол (1940—2022) — американский аналитический философ и логик.
 Крипке, Эрик (род. 1974) — американский продюсер, телережиссёр и сценарист.